Кубок Латвії з футболу 2016–2017 — 75-й розіграш кубкового футбольного турніру в Латвії. Титул всьоме здобув Вентспілс.

Календар

Перший раунд 
До наступного раунду після жеребкування пройшли Карамба (Рига), Оптібет Тракторс (Рига), Мерсрагс, Салдус/Броцени, Лієлупе (Рига), Аліанце (Рига), Добеле, Альбертс (Рига), Фортуна/Огре.

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|4 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|5 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|10 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|11 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|15 червня 2016

|}

Другий раунд 
До наступного раунду після жеребкування пройшов клуб Лієлупе (Рига).

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|26 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|2 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|3 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|4 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|6 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|7 липня 2016

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|9 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|10 липня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|16 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|17 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|18 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|25 вересня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|8 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|9 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 квітня/3 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Латвії на soccerway 

2016—17
Латвія
Латвія